Hydrophylax – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na Sri Lance, w Indiach, Bangladeszu, południowej Mjanmie i zachodniej Tajlandii.

Systematyka

Etymologia 
Hydrophylax:  hudro- „wodny-”, od ὑδωρ hudōr, ὑδατος hudatos „woda”; φυλαξ phulax, φυλακος phulakos  „stróż, strażnik, obserwator”, od φυλασσω phulassō „trzymać straż”.

Podział systematyczny 
W 1859 roku Günther umieścił Hydrophylax na liście synonimów Rana; Dubois w 1992 nadał Hydrophylax rangę podrodzaju w obrębie Rana natomiast Frost i współpracownicy w 2006 roku podnieśli Hydrophylax ponownie do rangi rodzaju. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Hydrophylax bahuvistara 
 Hydrophylax gracilis 
 Hydrophylax leptoglossa 
 Hydrophylax malabaricus

Przypisy

Bibliografia 
 

Żabowate